В парному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Енн Гоббс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Шерон Волш-Піт 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

Відсутня
 Пем Шрайвер /  Шерон Волш-Піт (фінал)
 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)
 Кеті Джордан /  Барбара Поттер (півфінал)

 Енн Гоббс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Катрін Танв'є (1-ше коло)
 Террі Голледей /  Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Алісія Молтон /  Пола Сміт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brisbane International